Schwaneberg steht für:
 Schwaneberg (Randowtal), Ortsteil von Randowtal, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Schwaneberg (Sülzetal), Ortsteil von Sülzetal, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Schwanbergerhof
 Schwanberg
 Schwanenberg
 Schwanburg
 Schwaneburg